Howard Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Howard Island (Massachusetts)
 Howard Island (Michigan)
 Howard Island (Missouri)
 Howard Island (New Hampshire)
 Howard Island (Ohio)

in Australien:
 Howard Island (Northern Territory)

in der Antarktis:
 Howard Island (Palmer-Archipel)